A Seleção Lituana de Futebol Feminino representa a Lituânia no futebol feminino internacional. 

Lituania
Futebol da Lituânia